Анто́новка () — село в Александровском районе Кировоградской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 53 человека. Почтовый индекс — 27310. Телефонный код — 5242. Код КОАТУУ — 3520588002.

Местный совет 
27310, Кировоградская обл., Александровский р-н, с. Трилесы, ул. Победы, 34

Ссылки 
 Антоновка на сайте Верховной рады Украины 
 Административно-территориальное устройство Кировоградской области 

Населённые пункты Александровского района (Кировоградская область)